

Персоналії 
 Бернардіно Бальді — італійський поет та вчений.
 Гастоне Бальді — італійський футболіст, що грав на позиції опорний півзахисника.
 Мауро Бальді — італійський автогонщик.

Топоніми 
 Рокка-де'-Бальді — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Кунео.